Kelajno – w mitologii greckiej jedna z Amazonek
 Kelajno – w mitologii greckiej jedna z Danaid
 Kelajno – w mitologii greckiej jedna z harpii
 Kelajno – w mitologii greckiej jedna z Plejad

Zobacz też 
 Celaeno – strona ujednoznaczniająca